Grafschaft Isenburg steht für:

 Grafschaft Isenburg, siehe Isenburg (Adelsgeschlecht)
 Grafschaft Isenburg-Birstein, siehe Isenburg (Adelsgeschlecht)
 Grafschaft Isenburg-Büdingen, siehe Isenburg-Büdingen
 Grafschaft Isenburg-Büdingen-Büdingen, siehe Ysenburg-Büdingen-Büdingen
 Grafschaft Isenburg-Büdingen-Marienborn, siehe Ysenburg-Büdingen-Marienborn
 Grafschaft Isenburg-Büdingen-Meerholz, siehe Ysenburg-Büdingen-Meerholz
 Grafschaft Isenburg-Büdingen-Wächtersbach, siehe Ysenburg-Büdingen-Wächtersbach
 Grafschaft Isenburg-Offenbach, siehe Isenburg-Offenbach
 Grafschaft Isenburg-Philippseich
 Grafschaft Isenburg-Ronneburg

Siehe auch: Fürstentum Isenburg (Rheinbund)